Сборная СНГ по футболу — существовавшая в 1992 году сборная, преемница сборной СССР. В сборной СНГ не играли футболисты Латвии, Литвы и Эстонии, так как эти страны не входили в СНГ и уже создали свои национальные сборные. В то же время представитель Грузии, не входившей в 1992 году в СНГ, играл за эту сборную (Кахабер Цхададзе). Сборная СНГ приняла участие в чемпионате Европы по футболу 1992 в Швеции, вместо прошедшей отбор на этот турнир сборной СССР, где выступала под белым флагом, на котором было написано по-английски C.I.S. (Commonwealth of Independent States), а вместо гимна перед матчем исполнялся финал 9-й симфонии Бетховена. Тренером сборной СНГ был Анатолий Бышовец.

Несмотря на то, что сборная представляла все страны, входившие тогда в СНГ, фактически за эту сборную сыграли лишь представители России, Украины и Белоруссии, а также Грузии (которая тогда ещё не была членом СНГ).

Состав сборной СНГ на чемпионате Европы 1992 

Примечание: Ахрик Цвейба, имея двойное гражданство, в 1992 году провел один матч за сборную Украины, а позднее, в 1997 году, отыграл восемь матчей уже за сборную России. Сергей Юран, также имея двойное гражданство, позднее играл только за сборную России.

Список матчей

Экипировка 
1992 —  Adidas.

См. также 
 Сборная СССР по футболу
 Сборная России по футболу
 Список игроков сборной СССР, СНГ, России по футболу

СНГ
Спорт в СНГ